Отряд «Ламед-хей» — название полностью уничтоженной в 1948 году в Гуш-Эционе сводной группы еврейской самообороны.
 Нетив-ха-Ламед-Хей — киббуц в Израиле, названный в память об отряде «Ламед-хей».
 Ламед-хей гиборей Гуш-Эцион — корабль репатриантов, названный в память об отряде «Ламед-хей».